Taijí, principi cosmològic de l'antic pensament xinès
 Taijiquan, art marcial xinesa.
 Taiji Sawada (1966 – 2011) músic japonès de hard rock i heavy metal
 Taiji (Japó), ciutat del Japó